Respondek ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Respondek (1894–1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Politiker (Zentrum) und Spion
 Gerhard Respondek (1927–2001), deutscher Drehbuchautor und Regisseur